Шмидт () — вторая по распространённости немецкая
фамилия. Произошла от названия профессии кузнец (). См также: , , .

Известные носители

А 
 Шмидт, Августа (1833—1904) — немецкая преподавательница, журналистка, феминистка и общественный деятель.
 Шмидт, Адольф (1806—1889) — немецкий малаколог и врач.
 Шмидт, Аксель (1870—1940) — немецкий публицист и редактор, историк.
 
 
 Шмидт, Алика (род. 1998) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся на беге.
 
 Шмидт, Андреас (1963—2017) — немецкий актёр.
 Шмидт, Андрей Николаевич (1772 — после 1909) — вахмистр Русской императорской армии, которого можно считать самым старым солдатом, или мошенник долгожитель-самозванец.
 Шмидт, Анна Николаевна (1851—1905) — русская журналистка.
 Шмидт, Аннерозе (род. 1936) — немецкая пианистка.
 Шмидт, Анни (1911—1996) — голландская писательница, лауреат Золотой медали имени Х. К. Андерсена.
 Шмидт, Арно (1914—1979) — немецкий писатель.
 
 Шмидт, Афонсу (1890—1964) — бразильский писатель.

Б 
 Шмидт, Бернхард (1879—1935) — эстонско-шведский астроном и инженер-оптик, изобретатель, фотограф.
 Шмидт, Беттина (род. 1960) — немецкая саночница, серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года.
 Шмидт, Борис Андреевич (1913—1988) — советский поэт, прозаик и журналист, военный корреспондент, заслуженный работник культуры Карельской АССР (1983).
 Шмидт, Брайан (род. 1967) — американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии 2011 года.
 Шмидт, Бранко (род. 1957) — хорватский кинорежиссёр и сценарист.
 Шмидт, Бьянка (род. 1990) — немецкая футболистка.

В 
 Шмидт, Вадим Васильевич (1927—1985) — советский физик, специалист в области сверхпроводимости.
 Шмидт, Вальдемар (1909—1975) — немецкий политик.
 Шмидт, Вальтер (1917—2000) — немецкий военный, оберштурмбаннфюрер СС.
 Шмидт, Василий Владимирович (1886—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Шмидт, Вера Фёдоровна (1889—1937) — советский психоаналитик.
 Шмидт, Вероника (род. 1952) — восточногерманская лыжница.
 Шмидт, Виктор Карлович (1865—1932) — русский зоолог.
 
 Шмидт, Вильям Владимирович (1969—2020) — российский религиовед.
 
 Шмидт, Влодзимеж (род. 1943) — польский шахматист, гроссмейстер (1976).
 Шмидт, Вольфганг (род. 1933) — австрийский математик
 Шмидт, Вольфганг (род. 1954) — немецкий легкоатлет
 Шмидт Вольфганг(род. 1970) — немецкий политик (СДПГ)

Г 
 Шмидт, Ганс-Тило (1888—1943) — шпион, передававший секреты «Энигмы» французам.
 Шмидт, Гвидо (1901—1957) — министр иностранных дел Австрии.
 Шмидт, Гельмут (1918—2015) — государственный деятель ФРГ.
 
 
 Шмидт, Герхард (1865—1949) — немецкий химик.
 Шмидт, Густав (1894—1943) — немецкий военачальник.

Д 
 Шмидт, Дамиан (род. 1992) — аргентинский футболист.
 Шмидт, Дарина Сергеевна (род. 1983) — российская кинематографистка.
 Шмидт, Детлеф (род. 1958) — немецкий гребец-байдарочник.
 Шмидт, Джастин (1947—2023) — американский биолог и энтомолог, специализирующийся на перепончатокрылых.
 Шмидт, Джо (род. 1965) — новозеландский регбийный тренер.
 
 Шмидт, Доминик (род. 1987) — немецкий футболист.
 Шмидт, Дэниел (род. 1992) — японский футболист.

Е 
 Шмидт, Ева Адамовна (1948—2002) — советский исследователь-этнограф.
 
 Шмидт, Елена (род. 1988) — германская фотомодель родом из Казахстана.

Ж 
 Шмидт, Жуан Фелипе (род. 1993) — бразильский футболист клуба «Сан-Паулу».

И 
 Шмидт, Индржих (1897—1984) — чешский художник и гравёр.
 
 Шмидт, Иоганнес (1843—1901) — немецкий языковед.
 Шмидт, Ирмин (род. 1937) — немецкий композитор, певец, дирижёр.
 Шмидт, Исай (Исаак) Павлович (настоящая фамилия Гольдшмид; 1896—1975) — советский историк, первый ректор Одесского государственного университета.

Й 
 Шмидт, Йёрг (род. 1961) — немецкий гребец-каноист, чемпион мира.
 Шмидт, Йёрген (род. 1945) — датский шоссейный велогонщик, чемпион мира.
 Шмидт, Йозеф (1904—1942) — буковинский певец еврейского происхождения, тенор.
 Шмидт, Йозеф Герман (1804—1852) — немецкий врач-акушер, автор ряда трудов по медицине.

К 
 
 Шмидт, Кармела (1962) — восточногерманская пловчиха.
 Шмидт, Кендалл (род. 1990) — американский актёр, участник бойз-бенда Big Time Rush.
 Шмидт, Кламер Эбергард Карл (1746—1824) — немецкий поэт.
 Шмидт, Конрад (1863—1932) — немецкий экономист, философ, журналист.
 Шмидт, Константин Вильгельм Мориц (1823—1888) — немецкий филолог.
 Шмидт, Кристиан (род. 1957) — немецкий политик, член ХСС.
 Шмидт, Кристфрид (род. 1932) — немецкий композитор.

Л 
 Шмидт, Лазарь Юрьевич (1896—1952) — советский партийный деятель, журналист.
 Шмидт, Леопольд (1860—1927) — немецкий музыкальный критик.
 Шмидт, Лотар (1862—1931) — немецкий драматург.
 Шмидт, Луис Эдуардо (род. 1979) — бразильский футболист.

М 
 
 Шмидт, Максимилиан (1832—1919) — немецкий писатель.
 Шмидт, Манни (род. 1964) — немецкий гитарист-виртуоз, участник групп Rage и Grave Digger.
 Шмидт, Маркус (род. 1968) — австрийский саночник, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Шмидт, Марлен (род. 1937) — победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» 1961 года.
 Шмидт, Мартен (1929—2022) — нидерландско-американский астроном.
 Шмидт, Милт (1918—2017) — канадский хоккеист.
 Шмидт, Михаэль Игнац (1736—1794) — историк, учитель будущего императора Иосифа II.

Н 
 Шмидт, Никлас (род. 1998) — немецкий футболист.
 
 Шмидт, Нэйт (род. 1991) — американский хоккеист, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

О 
 Шмидт, Ойген (1862—1931) — датский легкоатлет.
 Шмидт, Освальд (1823—1890) — юрист и педагог; доктор права.
 Шмидт, Оскар (род. 1958) — бразильский баскетболист.

П 
 Шмидт, Павел Павлович (1873—1942) — русский и советский гражданский инженер, архитектор.
 Шмидт, Павел (1930—2001) — чехословацкий гребец.
 Шмидт, Патрик (род. 1998) — австрийский футболист.
 
 
 Шмидт, Пол (1934—1999) — американский переводчик, поэт и драматург.

Р 
 Шмидт, Райнер (род. 1955) — немецкий историк.
 Шмидт, Расмус (род. 1991) — датский гандболист.
 Шмидт, Рейнгард (1838—1909) — германский политический деятель.
 Шмидт, Рената (род. 1943) — немецкий политик.
 Шмидт, Рихард (род. 1987) — немецкий гребец.
 Шмидт, Роберт (1864—1943) — немецкий политик, министр, государственный деятель.
 Шмидт, Рогер (род. 1967) — немецкий футболист, главный тренер клуба «Байер 04».
 Шмидт, Роджер Густаф (род. 1952) — немецкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Шмидт, Роза Эльза (более известна под фамилией Лагеркранц; род. 1947) — шведская писательница.
 Шмидт, Рой (род. 1991) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге.
 Шмидт, Роман Михайлович (род. 1951) — украинский политик.
 Шмидт, Рудольф (1886—1957) — немецкий военный деятель, генерал-полковник.

С 
 Шмидт, Светлана Владимировна (род. 1990) — украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге с препятствиями.
 Шмидт, Себастиан (род. 1978) — немецкий саночник, серебряный призёр чемпионата Европы.
 Шмидт, Сибилла (род. 1967) — немецкая гребчиха.
 Шмидт, Сигурд Оттович (1922—2013) — советский историк.
 Шмидт, Сонни (1953—2004) — австралийский профессиональный бодибилдер.

Т 
 Шмидт, Тадеуш (1920—1976) — польский актёр.
 Шмидт, Теодор (1807—1882) — немецкий учёный-химик, аптекарь, медик и бальнеолог.
 Шмидт, Томас (род. 1976) — немецкий спортсмен, выступающий в гребном слаломе.

У 
 Шмидт, Уве (род. 1968) — германский диджей и продюсер электронной музыки.
 Шмидт, Уиллард (1910—1965) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.
 Шмидт, Ульрик (род. 1962) — датский кёрлингист.
 Шмидт, Урсула (более известен как Урсула Тисс; 1924—2010) — американская актриса немецкого происхождения.

Ф 
 Шмидт, Фердинанд (1816—1890) — немецкий писатель, просветитель и педагог.
 
 Шмидт, Франц (1555—1634) — немецкий палач.
 Шмидт, Франц (1874—1939) — австрийский композитор и виолончелист.
 Шмидт, Франц Вилибальд (1764—1796) — австрийский (богемский) ботаник и врач.
 
 Шмидт, Фриц (род. 1943) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1972 года.

Х 
 Шмидт, Ханс (1877—1948) — немецкий генерал, участник Первой и Второй мировых войн.
 Шмидт, Харальд (род. 1957) — немецкий актёр, кабаретист, телеведущий и писатель.

Ц 
 Шмидт, Церстин (род. 1963) — немецкая саночница, бронзовая призёрка Олимпийских игр.

Э 
 
 Шмидт, Элиза (1824—1911) — немецкая писательница и актриса.
 Шмидт, Элли (1908—1970) — немецкий политик, член СЕПГ.
 Шмидт, Эмилий Густавович (1841—после 1890) — немецкий русский писатель, историк, публицист, журналист.
 Шмидт, Энрика (род. 1969) — немецкая славистка, переводчица с русского и болгарского языков.
 Шмидт, Эрик (род. 1955) — председатель совета директоров компании «Google».
 Шмидт, Эрих (1853—1913) — немецкий историк литературы, сын зоолога Э. О. Шмидта.
  (1897—1964) — немецкий и американский археолог.
 Шмидт, Эрнст (1892—1975) — немецкий физик, термодинамик.
 Шмидт, Эрхард (1876—1959) — немецкий математик.

Ю 
 Шмидт, Юзеф (род. 1935) — польский легкоатлет.
 Шмидт, Юлиан (1818—1886) — немецкий критик и историк литературы.
 Шмидт, Юрий Маркович (1937—2013) — советский и российский адвокат, правозащитник.

Я 
 Шмидт, Якоб Фридрих (ум. 1786) — географ, адъюнкт, академик Географического департамента Санкт-Петербургской Академии наук.
 
 Шмидт, Ян (1934—2016) — чешский режиссёр и сценарист доисторических фильмов

Составные фамилии 
 Бесерра-Шмидт, Густаво (1925—2010) — чилийский композитор и музыкальный педагог.
 Осипов-Шмидт, Осип Павлович (1900—1938) — организатор первых в СССР заводов по производству синтетического каучука, заместитель наркома тяжёлой промышленности.
 Петерсен-Шмидт, Рикке (род. 1975) — датская гандболистка, дважды чемпионка Олимпийских игр.
 Шмидт-Бёльке, Вернер (1903—1985) — немецкий дирижёр и композитор.
 Шмидт-Дольф, Адольф (1845—1905) — австрийский хоровой дирижёр, музыкальный педагог и композитор.
 Шмидт-Москвитинова, Ольга Ивановна (1851 — ?) — детская писательница.
 Шмидт-Иссерштедт, Ханс (1900—1973) — немецкий дирижёр.
 Шмидт-Нильсен, Йоханне (род. 1984) — датский левый политик.
 Шмидт-Очаковский, Евгений Петрович (1889—1951) — сын и биограф П. П. Шмидта.
 Шмидт-Райтвайн, Йорг (род. 1939) — немецкий кинооператор.
 Шмидт-Рор, Георг (1890—1945) — немецкий языковед, руководящий сотрудник Аненербе.
 Шмидт-Ротлуф, Карл (1884—1976) — немецкий художник-экспрессионист.
 Шмидт-Физельдек, Юстус фон (1769—1851) — брауншвейгский политический деятель.
 Шмидт-Хофер, Отто (1873—1925) — немецкий скульптор.
 Шмидт-Шаллер, Петра (род. 1980) — немецкая актриса.

Топонимы 
 Теодоро-Шмидт — поселок в Чили.
 Вилла Шмидт — одна из вилл района Амалиенау в Кёнигсберге.
 Доходный дом К. К. Шмидта — здание в Санкт-Петербурге.

Прочее 
 7,5×55 мм Шмидт-Рубин — винтовочный патрон, разработанный для швейцарской армии подполковником Эдуардом Рубиным и Рудольфом Шмидтом.
 Пекинская Шмидт-ПЗС астероидная программа — проект по поиску ранее неизвестных околоземных астероидов и комет, организованный в 1995 году Пекинской астрономической обсерваторией.
 «О Шмидте» — фильм Александра Пэйна 2002 года с Джеком Николсоном и Хоуп Дэвис в главных ролях.
 (2108) Отто Шмидт — типичный астероид главного пояса.
 Несгибаемая Кимми Шмидт — американский комедийный сериал, созданный Тиной Фей и Роберт Карлоком.
 Телескоп Шмидта — Система Шмидта

См. также 
  — объекты, названные в честь людей по фамилии Шмидт.
  — английский аналог фамилии, разделяющий с ней значение и происхождение
  — латинский «перевод» данной фамилии, использовался в литературе на латинском языке
  — название населённых пунктов.
  — название населённых пунктов.
  — значение фамилии — златокузнец (ювелир)

Примечания